(op de twee oevers van de rivier de Guiers):
Le Pont-de-Beauvoisin (Isère), in het Kanton Le Pont-de-Beauvoisin (Isère)
Le Pont-de-Beauvoisin (Savoie), in het Kanton Le Pont-de-Beauvoisin (Savoie)

Ook:
gemeenten met de naam Beauvoisin (doorverwijspagina)
andere gemeenten met de naam Le Pont (doorverwijspagina)